O Beach Lizards foi uma das principais bandas do cenário underground carioca da década de 1990, destacando-se no circuito de shows com dezenas de apresentações no Garage, Circo Voador, Fundição Progresso, Canecão; e participando de inúmeros festivais como Superdemo, Humaitá pra Peixe, Canecão Rock, Circo Voador Multimídia, Juiz de Fora Rock Fest, Juntatribo (Campinas), BIG (Curitiba), além de diversas apresentações em outras cidades como Brasília, Santos, São Paulo, Curitiba, Juiz de Fora etc. 

O Beach Lizards era formado por: Demétrius (vocalista); Cláudio (guitarrista); Laércio (baixista) e Nervoso (baterista).

Lançaram dois CDs por gravadoras independentes - Brand New Dialog, de 1994, pela Polvo Discos, do Rio de Janeiro, e Spinal Chords, de 1996, pela Orphan Records, de Santos; e quatro fitas demo: So What? (1991), Piercing Ears (1992), Waiting Room (1993) e Extraño (1995). O CD Spinal Chords foi remasterizado e relançado em 2003 pela Barulho Records, de Curitiba, incluindo diversas faixas bonus como faixas de fitas demo e um show acústico gravado para o programa College Radio da Rádio Fluminense FM.

Uma sonoridade punk rock e guitar, cheia de outras influências, como por exemplo do rock indie do Pixies e das melodias pop à moda Beatles, fazem dos Lagartos uma banda única, que fazia o público pular do início ao fim em seus shows.

A banda acabou no início de 1997, quando Demétrius foi morar nos Estados Unidos. Após o seu término, o Beach Lizards se reuniu em algumas oportunidades: 

2003: dois shows (Rio de Janeiro - Cine Íris e Curitiba - 92 graus), por ocasião do lançamento do CD Spinal Chords 14 Bonus Trax Edition (Barulho Records), sem o vocalista Demétrius, morando no exterior (substituído por Bruno e Fabrício, da banda Barneys). Formação: Laércio, Cláudio, Nervoso, Fabrício e Bruno
2009: um show (Rio de Janeiro) no extinto Cinemateque, sem o guitarrista Cláudio, morando no exterior (substituído por André, da banda Stelabella).
2011: um show (Niterói), na festa de lançamento do livro Niterói Rock Underground, do jornalista Pedro de Luna, na Box 35. Formação: Demétrius, Laércio, Nervoso e André Stella
2012: um show (Rio de Janeiro), na homenagem aos 20 anos do Garage, no Teatro Odisséia, na Lapa. Formação: Demétrius, Laércio, Nervoso e André Stella
2013: um show (Rio de Janeiro), na abertura do show de Bob Mould, no Circo Voador, na Lapa. Formação: Demétrius, Laércio, Nervoso e André Stella
2016: um show (Rio de Janeiro), em comemoração ao aniversário de 20 anos do lançamento do CD Spinal Chords, no Bacafest, na Audio Rebel, em Botafogo. Formação: Demétrius, Laércio, Nervoso e Cláudio

Beach Lizards voltam à praia

Bandas de rock